Aída Bortnik (1938–2013) – argentyńska scenarzystka filmowa
 Wiaczasłau Bortnik (ur. 1974) – białoruski działacz na rzecz ochrony praw człowieka oraz praw grupy LGBT